Zettel bezeichnet
 Zettel, kleines Stück Papier
 Zettel (Instrumentenbau), ein Zettel mit der Herstellerangabe in Streich- und Zupfinstrumenten
 Bancozettel, eine frühe Form von Banknoten
 die Gesamtheit der Kettfäden in einem Webstuhl oder einer Webmaschine (auch Webkette oder Kette genannt)
 eine Figur in der deutschen Übersetzung von Shakespeares Ein Sommernachtstraum 

Zettel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Zettel (1886–1957), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Charlene Zettel (* 1947), US-amerikanische Politikerin
 Claudia Zettel (* 1982), österreichische Journalistin
 Erasmus Zettel († 1614), Amtshauptmann
 Günther Zettel (1948–2015), deutscher Jurist, Verfassungsrichter
 Herbert Zettel (* 1963), österreichischer Entomologe
 Karl Zettel (1831–1904), deutscher Lehrer, Dichter und Herausgeber
 Kathrin Zettel (* 1986), österreichische Skirennläuferin
 Mike Zettel (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Sarah Zettel (* 1966), US-amerikanische Autorin.

Siehe auch:

 Zettl
 Zettel’s Traum, monumentales Werk von Arno Schmidt
 Zed[d]el (Pfand)